Opos (Philander) – rodzaj ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w obrębie rodziny dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Do rodzaju należą gatunki występujące od północnego Meksyku po północną Argentynę.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 20,7–33,1 cm, długość ogona 25,3–37,7 cm; masa ciała 148–910 g.

Systematyka

Etymologia 
 Philander (Phillander):  philandros „miłujący ludzi”, od φιλεω phileō „kochać”; ανηρ anēr, ανδρος andros „człowiek, mężczyzna”.
 Metachirops: rodzaj Metachirus  (oposowiec);  ōps, ωπος ōpos „twarz”. Gatunek typowy: Didelphis quica  (= Didelphys frenata  (= Didelphis opossum )).
 Hylothylax: gr. ὁλος holos „kompletny, cały”; θυλαξ thulax, θυλακος thulakos „wór”. Gatunek typowy: Didelphis opossum .

Podział systematyczny 
Voss, Díaz-Nieto i Jansa (2018) wyróżniają dodatkowo gatunek Philander quica (obejmujący populacje zaliczane we wcześniejszych publikacjach do gatunku P. frenatus, zdaniem autorów nienależące do tego samego gatunku co holotyp P. frenatus), Philander canus (uznawany przez nich za starszy synonim gatunków P. mondolfii i P. olrogi), Philander melanurus, Philander pallidus  i opisany przez autorów nowy gatunek Philander pebas; autorzy uznają jednocześnie gatunek P. frenatus za młodszy synonim P. opossum. W takim ujęciu do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Philander quica 
 Philander pebas  
 Philander canus  – opos nizinny
 Philander andersoni  – opos andyjski
 Philander nigratus 
 Philander mcillhennyi  – opos amazoński
 Philander opossum  – opos szary
 Philander deltae  – opos deltowy
 Philander melanurus  
 Philander vossi 

oraz gatunek wymarły:
 Philander entrerianus

Uwagi

Przypisy 
 

Dydelfowate